Chiarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Chiarelli (* 1934), französischer Fußballspieler und -trainer
 Gina Chiarelli, kanadische Theater- und Filmschauspielerin
 Robert Chiarelli (Robert „Bob“ Chiarelli, * 1941), kanadischer Politiker
 Luigi Chiarelli (1880–1947), italienischer Dramatiker und Begründer des Teatro del grottesco